Пожарбо́си () — деревня в Канашском районе Чувашии (Россия), входит в состав Кошноруйского сельского поселения.

География 
Расстояние от деревни до Чебоксар — 66 км, до райцентра — 30 км, до ближайшей железнодорожной станции — 17 км.

История 
Деревня появилась в XIX веке как околоток деревни Яшкильдино. 
Жители — до 1866 года — государственные крестьяне. Были заняты земледелием, животноводством, овчинно-скорняжным промыслом. Работала школа 1-й ступени (с 1919).
В советское время в 1931 году крестьяне объединились в колхоз «Борец».
По состоянию на 1 мая 1981 года Пожарпоси — в составе совхоза «Сормовский».  
Административно-территориальная принадлежность
С XIX века до 1 октября 1927 года деревня входила в состав Шибылгинской волости Цивильского уезда. Затем, после нового административного деления в 1927—1935 годы, — в Канашском районе, в 1935—1944 годах — Шихазанском районе, в 1944—1959 годах — Чурачикском районе. С 14 июля 1959 года — в Канашском районе.
Сельский совет: с 1 октября 1927 года — Шоркасинский. 

Прежние названия
Пожир-бось (1859), Помар боси (1897), Пожар-бось (1907).

Население 

В 1859 году в околотке Пожир-бось (при озере Комламанпось) деревни Яшкильдина насчитывалось 24 двора, 55 мужчин, 60 женщин, казённых крестьян.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне Помар боси Шыбылгинской волости Цивильского уезда проживали 195 человек, чуваши.

В 1907 году население деревни составляли 203 человека, чуваши.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживали 82 человека, преобладающая национальность — чуваши (95 %).

Уроженцы 
Петрова Светлана Семёновна (р. 1952, Пожарбоси, Канашский район) — учительница. Заслуженный учитель Чувашской Республики (1998), заслуженный учитель Российской Федерации (2011). Лауреат премии Президента Российской Федерации (2006).

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Кошноруйского сельского поселения Канашского района

Населённые пункты Канашского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке